Stoma (, ‚Mündung‘, ‚Öffnung‘) steht für:
Stoma (Botanik), die Spaltöffnungen der Pflanzenblätter

Medizin:
 Mund
 Rachen
 Enterostoma, künstlicher Darmausgang
 Urostoma, zur Ausleitung des Urins
 Tracheostoma, Luftröhrenschnitt 
 Gastrostoma, Öffnung zum Magen durch die Bauchdecke
 Ileostoma, Öffnung zum unteren Teil des Dünndarms durch die Bauchdecke
 Jejunostoma, Öffnung zum oberen Teil des Dünndarms durch die Bauchdecke

Personen:
 Saulius Stoma (* 1954), litauischer Politiker, Schriftsteller und Publizist

Siehe auch:
 Stomma